Maud Kaptheijns (Veldhoven, 28 september 1994) is een Nederlandse veldrijdster. Vanaf 2021 rijdt ze voor Deschacht - Hens - Maes. Van september 2019 tot en met september 2021 reed ze voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

Biografie

EK 2015
Op 7 november 2015 werd Kaptheijns tweede in de beloftenwedstrijd op het EK in Huijbergen. De aanvankelijke winnares Femke Van den Driessche werd tijdens het wereldkampioenschap in Heusden-Zolder op 30 januari 2016 betrapt op mechanische doping, waarna al haar resultaten vanaf oktober 2015 geschrapt werden. Tien maanden na het EK, op 7 september 2016, kreeg Kaptheijns alsnog de Europese titel toegewezen en werd in oktober in Utrecht officieel gehuldigd.

Doorbraak 2017-2018
Op 1 oktober 2017 won ze haar eerste klassementscross, de Superprestige in Gieten. Ook de twee volgende veldritten in de superprestige (Zonhoven en Boom) won ze met overmacht. Op 22 oktober won ze haar eerste wereldbeker, de Duinencross in Koksijde, met bijna één minuut voorsprong op Sophie de Boer.

Overtraindheid 2019-2020
Kaptheijns begon het seizoen 2019-2020 positief met winst in de cross van Eeklo en een sterk optreden in de veldrit van Gieten. Daarna ging het echter snel bergafwaarts met de prestaties. Overtraindheid bleek de oorzaak. Na een winter van sukkelen met vorm en gezondheid had Maud Kaptheijns zich in de zomer overgegeven aan een andere vorm van trainen. Niet langer afgaan op haar gevoel. Maar compleet vertrouwen op de cijfertjes van haar nieuwe trainer Danny Stevens. In oktober 2019 kwam teambaas Gianni Meersman aan de hand van de trainingsschema's erachter dat Kaptheijns twee keer zoveel trainde als haar mannelijke ploeggenoot Eli Iserbyt.

Privéleven
Kaptheijns maakte op 14 september 2016 bekend een relatie te hebben met haar medeveldrijdster Laura Verdonschot.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel jeugd

Podiumplaatsen jeugd

Externe links
 Profiel op website ploeg
 De Wielersite
 Profiel op WVcycling.com
 
 

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder